Mustonen est un patronyme finnois et estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
Andrei Mustonen (né en 1984), coureur cycliste estonien
Andres Mustonen (né en 1953), violoniste et chef d'orchestre estonien
Atte Mustonen (né en 1988), pilote automobile finlandais
 (né en 1947), artiste peintre finlandais
Henrik Mustonen (né en 1990), joueur finlandais de squash 
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Kaija Mustonen (né en 1941), patineuse de vitesse finlandaise
, militaire finno-américain
 (née en 1969), actrice finlandaise
 (né en 1973), musicien suédois
Olli Mustonen (né en 1967), chef d'orchestre et compositeur finlandais
Paavo Mustonen (né en 1986), joueur cookien de football
 (né en 1960), joueur et entraîneur finlandais de hockey sur glace
 (1875-1941), lutteur olympique finlandais
Sami Mustonen (né en 1977), skieur acrobatique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme estonien